Die Fußball-Amateurliga Saarland 1964/65 war die 14. Saison der Amateurliga Saarland, dem Vorgänger der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der SV Ludweiler, der aber in der Regionalliga-Aufstiegsrunde am Südwest-Meister SV Alsenborn scheiterte. Der FC St. Wendel, der SC Blieskastel und Preußen Merchweiler mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1965/66 kamen der FV Bischmisheim und der ASV Kleinottweiler als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie Sportfreunde Saarbrücken als Absteiger aus der Regionalliga.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1964/65 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1964/65
1964